Thomas Connolly ist der Name folgender Personen:

* Thomas Arthur Connolly (1899–1991), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Seattle
 Thomas Joseph Connolly (1922–2015), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Baker